Lieth steht für:

 Hohe Lieth, Geestrücken der Wesermünder Geest
 Lieth, Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein 
 Liether Kalkgrube bei Klein Nordende, auch in Schleswig-Holstein
 Lieth (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet bei Freden (Leine) im Landkreis Hildesheim
 Lieth (Wipperfürth) eine Ortschaft der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis
 Stadtwald Lieth in Bad Fallingbostel 
 Baugebiet Auf der Lieth in Paderborn

Lieth ist der Familienname von:
 Lieth (Adelsgeschlecht), bremisches Adelsgeschlecht

 Carmen Lieth, deutsche Fußballspielerin
 Cord von der Lieth, mittelalterlicher Ritter der  Elmloher Burg (1485) und  Gutsherr 
 David von der Lieth, Branddirektor von Düsseldorf
 Elisabeth von der Lieth (1918–2002), deutsche Lehrerin und Seminarleiterin
 Gabriel von der Lieth (1692–1766), kurfürstlich-sächsischer Diplomat
 Helmut Lieth (1925–2015), deutscher Ökologe 
 Hermann von der Lieth-Thomsen (1867–1942), Offizier
 Joachim von der Lieth (1904–1947), deutscher Landwirt und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Lead
 Lid
 Lied (Begriffsklärung)
 Liedts
 Liet
 Lith (Begriffsklärung)
 Leet